Altfriedstein steht für:

 Altfriedstein, denkmalgeschütztes Herrenhaus mit ehemaligem Weinbergsbesitz in der Lößnitz, in der Stadt Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen
 Altfriedstein (Straße), Straße in Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen
 Villenkolonie Altfriedstein, planmäßige Villenkolonie auf dem gleichnamigen Weinbergsbesitz in Radebeul im Landkreis Meißen, Sachsen